Храм Богоявления или храм Богоявления Господня — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Богоявления.

Обиходные названия: Богоявленская церковь, Богоявленский собор.

Россия

Архангельская область 
 Богоявленский храм — в Мезени.
 Богоявленский собор — в Нарьян-Маре.
 Церковь Богоявления Господня — в деревне Поле Онежского района.

Владимирская область 
 Церковь Богоявления — в Суздале.

Воронежская область 
 Церковь Богоявления Господня — в селе Губарёво Семилукского района.
 Церковь Богоявления Господня — в селе Орлово Новоусманского района.
 Церковь Богоявления Господня — в селе Пекшево Рамонского района.
 Свято-Богоявленский храм — в селе Терновое Семилукского района.

Екатеринбург и область 
 Богоявленский кафедральный собор — в Екатеринбурге (разрушен).
 Церковь Богоявления Господня — в селе Кошмаки Гаринского городского округа.

Ивановская область 
 Храм Богоявления — в Юрьевце.

Иркутская область 
 Собор Богоявления — в Иркутске.
 Богоявленская церковь — в Верхоленске (утрачена).

Калужская область 
 Храм Богоявления Господня — в Козельске.

Костромская область 
 Богоявленский собор — в Костроме.
 Богоявленский собор в Богоявленско-Анастасиином монастыре — в Костроме.
 Церковь Богоявления — в посёлке Красное-на-Волге.
 Богоявленская церковь — в Нерехте.

Краснодарский край 
 Богоявленская церковь — в станице Калининской (Поповичевской).

Красноярский край 
 Богоявленский собор — в Енисейске.

Липецкая область 
 Богоявленский собор — в Усмани.

Москва и область 
 Богоявленский собор Богоявленского монастыря — в Москве.
 Богоявленский собор в Дорогомилове — в Москве (разрушен).
 Богоявленский собор в Елохове — в Москве.

 Церковь Богоявления Господня — в Верее.
 Богоявленский храм — в Кокино.
 Церковь Богоявления в Гончарах — в Коломне.
 Церковь Богоявления Господня в Брыкове — в посёлке Красном Истринского района.
 Богоявленский собор — в Ногинске (Богородске).
 Богоявленская церковь — в Серпухове.

Нижегородская область 
 Церковь Богоявления Господня — в Арзамасе.

Орловская область 
 Богоявленский собор — в Орле.

Пермский край 
 Богоявленская церковь — в Соликамске.

Ростовская область 
 Богоявленская церковь — в станице Кумшацкой Цимлянского района (разрушен).

Рязанская область 
 Богоявленская церковь — в селе Большое Ляхово Ермишинского района.

Санкт-Петербург и область 
 Богоявленская церковь — в Санкт-Петербурге.

Смоленская область 
 Богоявленский собор — в Смоленске.

Тамбовская область 
 Богоявленская церковь — в селе Советском Сосновского района.

Тверская область 
 Богоявленский собор — в Вышнем Волочке.
 Храм Богоявления Господня — в селе Гольяново Торопецкого района.
 Богоявленская церковь — в Калязине.
 Богоявленский собор — в Нило-Столобенской пустыни.
 Богоявленский храм — в Торопце.

Томская область 
 Богоявленский собор — в Томске.

Тульская область 
 Богоявленский собор — в Туле.
 Богоявленская церковь — в Венёве.
 Церковь Богоявления Господня — в Одоеве.

Тюменская область 
 Богоявленская церковь — в Тобольске.

Челябинская область 
 Храм Богоявления — в селе Еткуль.

Ярославская область 
 Церковь Богоявления — в Ярославле.

Другие 
 Богоявленская церковь — в селе Алманчиково.
 Церковь Богоявления Господня — в селе Арское городского округа Ульяновск.
 Богоявленская церковь — в селе Ильинка Прибайкальского района.
 Богоявленский собор — в Казани.
 Богоявленский храм — в деревне Ляли Княжпогостского района.
 Богоявленская церковь — в селе Нечкино Сарапульского района.

Белоруссия 
 Богоявленская церковь — в Могилёве (разрушена).
 Богоявленский собор — в Полоцке.

Германия 
 Церковь Богоявления Господня — в Мюнхене (католическая).

Китай 
 Богоявленская церковь — в Шанхае.

Норвегия 
 Богоявленская церковь — в Бергене.

Украина 
 Богоявленский собор — в Киеве (разрушен).
 Церковь Богоявления Господня — в селе Кугаев Львовской области.
 Богоявленская церковь — в городе Нежин Черниговской области.
 Богоявленская церковь — в городе Острог.

Эстония 
 Храм Богоявления Господня — в Йыхви.

См. также 
 Богоявленский монастырь

Примечания